Drago Gabrić – calciatore croato
 Tomislav Gabrić – cestista croato
 Tonči Gabrić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato